Epoch ist der Name von:

 The Epoch, Startdatum der Unixzeit
 Epoch-sha, japanischer Hersteller von Spielzeug, Spielkonsolen und Computerspielen
 Torus – Das Geheimnis aus einer anderen Welt, original: Epoch, amerikanischer SciFi-Film (2000)

Siehe auch:
 Epoch Times, internationale Zeitschrift
 Epoc (Magazin für Archäologie und Geschichte ab 2008)
 Epoche (Begriffsklärung)